El Municipio 5 es el nombre de varios municipios principalmente en Estados Unidos:



Municipio 5 (condado de Benton, Arkansas);
 Municipio 5 (condado de Calhoun, Arkansas).

Municipio 5 (condado de Pamlico, Carolina del Norte);
 Municipio 5 (condado de Craven, Carolina del Norte);
 Municipio 5 Deep River (condado de Moore, Carolina del Norte);
 Municipio 5 East Sanford (condado de Lee, Carolina del Norte);
 Municipio 5 Faucette (condado de Alamance, Carolina del Norte);
 Municipio 5 Lower Fishing Creek (condado de Edgecombe, Carolina del Norte);
 Municipio 5 New Gilead (condado de Cabarrus, Carolina del Norte);
 Municipio 5 Providence (condado de Mecklenburg, Carolina del Norte);
 Municipio 5 Tuckahoe (condado de Jones, Carolina del Norte);
 Municipio 5 Walnut (condado de Madison, Carolina del Norte).

Municipio 5 (condado de Harper, Kansas);
 Municipio 5 (condado de Morris, Kansas);
 Municipio 5 (condado de Rooks, Kansas).

Municipio 5 (Nebraska)